Thuringen R
Orte in Thuringen